Termin OAT ima više značenja.

 Ornitin aminotransferaza, enzim
 Organiski anijon-transportujući polipeptid